Delphin Strungk (1601-1694) – organista e compositore tedesco
 Nicolaus Adam Strungk (1640-1700) – compositore, violinista e organista tedesco
 Theresia Strungk (1895-1941) – attrice austriaca